Sanssouci, palau d'estiu oficial de Frederic el Gran, Rei de Prússia, a Potsdam, prop de Berlín.
 Palau de Sans Souci, a Haití.
 Sans Souci (South-Carolina), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.